Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 34 dans le monde.

 Route fédérale 34 en Allemagne
 Route 34 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 Route européenne 34
  dans certains départements, en France
 Route 34 en Islande
 Route fédérale 34 au Mexique
 Route magistrale 34 en Serbie
  dans certains pays